est un nom de famille japonais.

Personnalités 
 Aguri Suzuki (né en 1960), pilote automobile japonais ;
 Aina Suzuki (1995-), doubleuse japonais et chanteuse d'Hokkaido ;
 Airi Suzuki (née en 1994), idole japonaise et chanteuse ; 
 Akio Suzuki (1941-), artiste japonais ;  
 Akira Suzuki (1930-), chimiste récipiendaire du prix Nobel de chimie ;
 Ami Suzuki (1982-), chanteuse japonaise ;
 Anne Suzuki (1987-), actrice japonaise ;
 Ayako Suzuki (1987-), joueuse de badminton japonaise ;
 Ayuka Suzuki (1999-), gymnaste japonaise ;
 Daichi Suzuki (1967-), nageur japonais ;
 Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966), auteur japonais ;
 David Suzuki (1936-), généticien canadien ;
 Emiko Suzuki (1981-), nageuse japonaise ;
 Eri Suzuki (1992-), comédienne de doublage japonaise (seiyū) ;
 Hideo Suzuki (1916-2002), réalisateur et scénariste japonais ;
 Ichirō Suzuki (1973-), joueur de baseball japonais ;
 Kantarō Suzuki (1868-1948), militaire et homme politique japonais ;
  ;
  ;
 Kōji Suzuki (1957-), auteur japonais de romans de science-fiction médicale ;
 Kotarō Suzuki (1978-), catcheur japonais ;
 Masaaki Suzuki (1954-), organiste, claveciniste et chef d'orchestre japonais ;
 Masae Suzuki (1957-), footballeuse japonaise ;
  ;
 Nao Suzuki (1997-), coureuse cycliste japonaise ;
 Nicholas Suzuki (1999-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Norifumi Suzuki (1933-2014), réalisateur et scénariste japonais ;
 Ranran Suzuki (1975-), actrice et chanteuse japonaise ;
 Ryohei Suzuki (1949-), entraîneur japonais de football ;
 Ryu Suzuki (1994-), coureur cycliste japonais ;
 Satomi Suzuki (1991-), nageuse japonaise ;
 Seiichi Suzuki (1901-1980), compositeur japonais ;
 Seijun Suzuki (1923-2017), réalisateur japonais ;
 Seizo Suzuki (1913-2000), pépiniériste rosiériste japonais ;
 Shigeyasu Suzuki (1886-1957), général de l'armée impériale japonaise ;
  ;
 Shin'ichi Suzuki (1898-1998), violoniste et pédagogue japonais ;
 Shōhei Suzuki, astronome japonais ;
 Shunryu Suzuki Roshi (1904-1971), moine japonais de l'école Zen Sōtō ;
 Takao Suzuki (1926-2021), linguiste japonais ;
 Takao Suzuki (1976-), joueur de tennis japonais ;
 Takekazu Suzuki (1956-), footballeur japonais ;
 Tatsuo Suzuki (1928-2011), karatéka japonais ;
 Tatsuo Suzuki (1935-), cinéaste japonais ;
 Tomoko Suzuki (1982-), footballeuse japonaise ;
  ;
 Yōichirō Suzuki (1952-), physicien japonais ;
 Yū Suzuki (1958-), créateur de jeu vidéo japonais ;
  ;
 Yūsuke Suzuki (1988-), athlète japonais ;
 Yuzuru Suzuki (1985-), coureur cycliste japonais 

personnages de fiction
  Mr Suzuki, personnage de fiction créé par Jean-Pierre Conty, héros de la série homonyme``
  Kissy Suzuki, James Bond girl du film On ne vit que deux fois.

Autres 
 Suzuki, constructeur japonais de motos et d'automobiles fondée par Michio Suzuki
 Méthode Suzuki, philosophie de l'apprentissage de Shinichi Suzuki employée notamment pour la musique
 Réaction de Suzuki ou couplage de Suzuki-Miyaura, réaction chimique permettant le couplage d'aryles
  Suzuki, album du groupe Tosca

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais